Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2015./16., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je četvrti put zaredom osvojio Zaprešić

Prva liga 

 Izvori: 
 kuglanje.hr, konačni poredak 
 kuglanje.hr, rezultati po kolima 
 kuglacki-savez-os.hr 
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Centar 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 zg-kuglanje.hr, rezultati lige

Istok 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HKL Istok 2015./16.

Jug 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 18. kola i završna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HKL Jug 2015./16.

Sjever 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-vz.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica. 
 kuglacki-savez-vz.hr, 2. HKL Sjever 2015./16.

Zapad 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-kz.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-kz.hr, 2. HKL Zapad 
 kkplitvice.hr, 2. HKL Zapad 2015./16.

Treća liga

Centar 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, ljestvica 
 zg-kuglanje.hr, rezultati 
  zg-kuglanje.hr, 3. HKL Centar 2015./16.

Istok - Zona Osijek 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr,  pregled utakmica po klubovima 
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HKL Istok - Zona Osijek 2015./16.

Istok - Zona Požega 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HKL Istok - Zona Požega

Sjever - Bjelovar  

 Izvori: 
 Ivanove kuglačke stranice, rezultati 18. kola i konačna ljestvica 
 Ivanove kuglačke stranice, 3. HKL Sjever - Bjelovar  
 skkciglenica.hr, ljestvica  
 skkciglenica.hr, rezultati "Ciglenice"

Sjever - Varaždin 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-vz.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-vz.hr, rezultati po kolima

Zapad - Karlovac / Gorski kotar 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-kz.hr, rezultati 26. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-kz.hr, 3. HKL Zapad - Karlovac / Gorski kotar

Zapad - Ogulin / Lika 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-kz.hr, rezultati 22. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-kz.hr, kuglacki-savez-kz.hr

Zapad - Rijeka / Istra 

 Izvori: 
 ks-zpg.hr, rezultati 18. kola i konačna ljestvica 
 ks-zpg.hr, 3. HKL Zapad - Rijeka / Istra

Četvrti i niži rangovi lige

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori: 
 zg-kuglanje.hr, konačna ljestvica 
 zg-kuglanje.hr, rezultati i konačni poredak 
 zg-kuglanje.hr, RL Zagreb 2015./16.

PAN kuglačka liga 

 Izvori: 
 kuglanje-sb.com, ljestvica  
 kuglanje-sb.com, rezultati

Županijska liga Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 kuglanje-sb.com, ljestvica  
 kuglanje-sb.com, rezultati

Gradska liga Đakovo 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 27. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, Gradska liga Đakovo 2015./16.

1. Divlja liga Osijek 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 18. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, Divlja liga Osijek 2015./16.

2. Divlja liga Osijek 

 Izvori: 
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati 14. kola i konačna ljestvica 
 kuglacki-savez-os.hr, Divlja liga Osijek 2015./16.

Povezani članci  
 Kup Hrvatske u kuglanju za muškarce 2015./16.

Vanjske poveznice

Izvori 

2015-16